Sezóna 1993 v CART PPG IndyCar World Series byla patnáctou CART World Series. Začala 21. března 1993 a skončila 3. října po 16 závodech.

Jezdci a konstruktéři 
Následující týmy a jezdci soutěžili v roce 1993 v CART World Series.

Výsledky a pořadí

Grands Prix

Výsledky celé série

Jezdci

Pohár národů 
Nejlepší výsledek v každém závodě se započítává do poháru národů.

Jezdci

Externí odkazy 
 
Svým titulem se Nigel Mansell stal prvním jezdcem, který vyhrál CART Series ve své první sezóně. Rovněž se stal prvním mužem historie, který byl vítězem Formule 1 a ve stejné době i vítězem IndyCar.

1993
Motoristické sporty v roce 1993
Sport v USA v roce 1993